Canada
Cold Springs (Distretto di Manitoulin, Ontario)
Cold Springs (Contea di Northumberland, Ontario)
Cold Springs (Contea di Peterborough, Ontario)

Stati Uniti d'America
Cold Springs – census-designated place della contea di El Dorado, California
Cold Springs – census-designated place della contea di Tuolumne, California
Cold Springs – census-designated place della contea di Washoe, Nevada